William Brewster (peregrí) (1567-1644), peregrí i tripulant del Mayflower
 William Brewster (ornitòleg) (1851-1919), ornitòleg
 William K. Brewster, polìtic democrata i ex-congressista d'USA per Oklahoma
 Bill Brewster, disc jockey i cantautor